Андрей Иванович Холодов (; род. 20 августа 1972 года, Кременчуг, Полтавская область) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография

Образование 
Окончил Киевский национальный транспортный университет (факультет «Автомобили и автомобильное хозяйство»).

Трудовая деятельность 
Холодов занимает должность заместителя директора — директора по внешнеэкономической деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Текам Плюс».

Он занимается арендой и продажей коммерческой и жилой недвижимости, девелопментом, бизнес-консалтингом.

Является соучредителем ООО «Эфкон-окна» и «Флорентино».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 22 в списке. На время выборов: заместитель директора ООО «Текам Плюс», беспартийный. Проживает в городе Киеве.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Личная жизнь 
Жена занимается производством и реализацией свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya.

Примечания

Ссылки 
 
 Верховна Рада України

Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Выпускники вузов Киева